Ashbourne kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ashbourne (ort i Australien), South Australia, Alexandrina,

Irland 

 Ashbourne, Meath, Leinster, An Mhí,

Storbritannien 

 Ashbourne, Derbyshire, stad, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar